Niño de Guevara es un apellido compuesto que puede referirse a varios personajes:

 Fernando Niño de Guevara (m. en 1552), obispo de Sigüenza, arzobispo de Granada, patriarca de las Indias y presidente del Consejo de Castilla;
 Fernando Niño de Guevara (1541-1601), arzobispo de Sevilla e inquisidor general, sobrino del anterior;
 Juan Niño de Guevara (1632-1698), pintor español.